Il Tilia Slovenia Open 2014 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2014. È stata la 2ª edizione del torneo che si è giocato a Portorose in Slovenia dal 7 al 13 luglio 2014 su campi in cemento e aveva un montepremi di  €.

Singolare

Teste di serie

 Ranking al 24 giugno 2014.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Aljaz Jakob Kaplja
  Aljaž Radinski
  Tomislav Ternar
  Mike Urbanija

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Tom Kocevar-Desman
  Erik Crepaldi
  Evgenij Karlovskij
  Filip Veger

Doppio

Teste di serie

 Ranking al 24 giugno 2014.

Altri partecipanti
Coppie che hanno ricevuto una wild card:
  Tom Kocevar-Desman /  Mike Urbanija
  Matjaz Jurman /  Gregor Repina
  Rok Jarc /  Aljaz Jakob Kaplja

Vincitori

Singolare

 Blaž Kavčič ha battuto in finale  Gilles Müller 7–5, 64-7, 6–1

Doppio

 Sjarhej Betaŭ /  Aljaksandr Bury hanno battuto in finale  Ilija Bozoljac /  Flavio Cipolla 6–0, 6–3

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Challenger Tour 2014